Carcavelos — freguesia do concelho de Cascais, Portugal
Praia de Carcavelos — praia da freguesia do mesmo nome
Carcavelos DOC — região vinícola portuguesa portuguesa

Desambiguações de topônimos